Primera División 1974 (Chili)
 Primera División 1974 (Argentinië)
 Primera División 1974 (Uruguay)
 Primera División 1974 (Paraguay)
 Primera División 1973/74 - Spanje